Symington ist eine Ortschaft in der schottischen Council Area South Ayrshire. Sie liegt im Norden der Region rund sieben Kilometer nordöstlich von Prestwick und acht Kilometer südwestlich von Kilmarnock. Im Süden der Ortschaft befindet sich die Pfarrkirche Symington Parish Church, die als Denkmal der höchsten schottischen Denkmalkategorie A eingestuft ist. Im näheren Umkreis befinden sich mit Coodham House und dem Wallace’s Monument zwei weitere Kategorie-A-Bauwerke.

Im Jahre 1841 lebten 918 Personen in Symington. Im Laufe des Jahrhunderts sank die Einwohnerzahl auf 697 im Jahre 1881. Im Rahmen des Zensus 1961 wurden in der Ortschaft 538 Einwohner gezählt. Innerhalb von zwanzig Jahren hatte sich die Zahl auf 1200 mehr als verdoppelt. Seitdem ist sie wieder rückläufig mit zuletzt 1006 im Jahre 2011.

Verkehr 
Die A77 (Stranraer–Glasgow) tangiert Symington im Süden. Wenige Kilometer südwestlich steht sie mit der A78 und A79 in Verbindung. Mit dem Flughafen Glasgow-Prestwick befindet sich ein internationaler Flughafen fünf Kilometer südwestlich. Etwa in gleicher Entfernung wurde im 19. Jahrhundert in Monkton ein Bahnhof der Glasgow and South Western Railway entlang der Glasgow, Paisley, Kilmarnock and Ayr Railway eröffnet. Der Bahnhof wurde jedoch zwischenzeitlich geschlossen.

Klima

Einzelnachweise

Weblinks 

  

Ort in South Ayrshire